Чемпіонат Швейцарії з хокею 1951 — 40-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А), свій перший титул здобув ЕХК «Ароза».

Груповий етап

Група 1

Група 2

Фінальний раунд

Втішний турнір

Перехідний матч 
ХК «Янг Спрінтерс» — ХК Ла Шо-де-Фон 8:7

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія